Only Love Can Break Your Heart est une chanson de Neil Young paru sur l'album After the Gold Rush. Neil Young la reprend en Live sur l'album Live at the Cellar Door.

I have a friend I've never seen
He hides his head inside a dream
Someone should call him and see if he can come out
Try to lose the down that he's found

Interprétations par d'autres artistes 
Everlast, B.O. du film Big Daddy.
Crosby, Stills, Nash and Young
Stephen Stills
The Corrs, Album VH1 Presents: The Corrs, Live in Dublin, 2002
I Blame Coco, album The Constant, 2010
Saint Etienne, album Foxbase Alpha, 1991
Rickie Lee Jones, 2012

Chanson de 1970
Chanson interprétée par Neil Young
Chanson sur la solitude